

Коцишев — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Коцишев — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства